Der Begriff Erdgasschiff  benennt 
 ein Schiff, das Erdgas transportiert, siehe Flüssiggastanker  

 ein Schiff, dessen Motor mit Erdgas betrieben werden kann, siehe Schiffsmaschine#Gasturbinen oder Gasturbinenschiff